Chochołów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Chochołów, un village de la voïvodie de Łódź.
 Chochołów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.